Гарри Фитч Клайнфельтер младший (; 1912—1990) — американский врач.

Биография 
Окончил медицинскую школу Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (1937).
В 1941—1942 гг. работал ассистентом у Фуллера Олбрайта в Массачусетской клинике общих заболеваний; в этот период совместно с Олбрайтом описал генетическое заболевание, получившее в дальнейшем название синдром Клайнфельтера.

В 1943—1946 гг. служил в вооружённых силах США, затем практиковал в Балтиморе, преподавал. Специализировался, главным образом, в области ревматологии, занимался также проблемами эндокринологии и врачебными методами борьбы с алкоголизмом.

Медики США
Родившиеся в 1912 году
Умершие в 1990 году
Персоналии по алфавиту
Выпускники Виргинского университета